Sveta Marija na Krasu je lahko:

 Sveta Marija na Krasu, naselje v Občini Buje
 Sveta Marija na Krasu, naselje v Občini Umag